Cet article présente les différents personnages du jeu vidéo No More Heroes sorti en 2008 sur Wii.

Personnages principaux

Travis Touchdown 
Le personnage principal, Travis Touchdown, est le stéréotype de l'otaku. Il a 27 ans et vit à Santa Destroy (une ville fictive, frontalière avec le Mexique dans l'ouest américain) dans une chambre d'hôtel minable nommé "No More Heroes" entièrement décorée de poster de catch et d'anime. Il passe son temps à regarder des Hentai, des vidéos de catch ou des films pornographiques. Il se déplace sur un énorme scooter surnommé le "Schpeltiger". Après avoir gagné un katana laser sur eBay, il devient tueur à gages pour gagner sa vie.

Sylvia Christel 
Agent de l'UAA, Sylvia Christel l'a inscrit aux combats classés. Mélangeant souvent le travail et le plaisir, c'est elle qui informe Travis sur son prochain adversaire et qui lui annonce officiellement  quand il gagne une place au classement. Elle a promis à Travis de passer une nuit avec lui s'il devenait l'assassin numéro 1 de Santa Destroy. Elle prend un malin plaisir à appeler Travis avant chaque duel avec un autre assassin afin de lui dire à quel point elle est sûre qu'il va mourir. Elle est continuellement accompagnée de Talbot et Weller, ses deux acolytes qui nettoient (au sens propre) le lieu du combat.

En vérité elle ne travaille pas pour l'UAA mais est une arnaqueuse professionnelle qui a arnaqué Travis afin de lui faire payer les fameux "droits d'inscription".

On apprend dans les bonus du jeu que bien que d'origine Sino-Ukrainienne, elle serait née et élevée en France, et qu'elle aurait 24 ans au moment du jeu, ce qui peut sérieusement mettre en doute l'affirmation d'Henry lorsqu'il dit être marié avec elle depuis plus de 10 ans. À la fin du jeu, on la voit avec une petite fille nommée Jeanne, ce qui augmente encore plus la confusion.

Son nom vient peut-être de l'actrice Sylvia Kristel, interprète d’Emmanuelle.

Jeanne 
Jeanne l'ancienne petite amie de Travis. C'est elle qui a tué ses parents. Elle tue Dark Star puis explique sa vie à Travis. Le joueur ne l'entendra pas car la scène passe en "accéléré", mais ce qu'il en ressortira est qu'elle est la sœur de Travis. Elle a 25 ans quand se déroule l'histoire.
Elle a des cheveux blonds et les yeux rouges, et est habillée très légèrement.

Elle utilise des techniques de karaté et se bas à mains nues, à l'intérieur du cercle qu'elle a fait apparaitre avec l'arme du dit assassin. Elle est extrêmement rapide et les prises de catch sont inefficaces contre elles, étant elle-même catcheuse.

Elle réussira à atteindre Travis en plein cœur, ce qui lui aurait été fatal si elle avait pu achever sa technique. Heureusement pour lui Shinobu intervint, l'obligeant à s'éloigner de Travis. Celui-ci en profita alors pour lui porter un coup. Elle suppliera son frère de ne pas la tuer avant de se rendre à l'évidence, étant elle-même dans le milieu du meurtre. Travis l'achèvera alors.

Henry 
Âgé de 27 ans, Henry est le frère jumeau de Travis. C'est aussi le mari de Sylvia, il s'est marié avec elle 10 ans auparavant les faits relatés dans le jeu, lorsqu'ils étaient à l'université. Il tue Letz Shake et n'annonce son identité qu'à la fin du jeu, pour faire un retournement scénaristique de dernière minute. Travis le combat seulement dans la vraie fin du jeu, et l'histoire se finit sur leur combat.

Thunder Ryu 
Thunder Ryu est le sensei (maître) de Travis qui lui a appris l'art de l'épée et du Taijitsu. Si Travis le paye il peut s'entrainer dans sa salle de musculation afin d'augmenter ses compétences. Il a 51 ans et est membre des Yakuzas japonais.

Au cours du jeu, Ryu meurt tué par Speed Buster lors d'un duel durant lequel il interdira à Travis d'intervenir. Cependant son spectre peut toujours autoriser Travis à s'entrainer (mais toujours moyennant finances) et le guidera dans la forêt de la demeure de l'assassin numéro 1. Son spectre disparaîtra finalement en laissant une lettre à Travis.

Assassins de l'UAA

N°11-Helter Skelter 
Helter Skelter, dit Le perforateur, est le  assassin de Santa Destroy. Il a les cheveux blancs-bleus (la vidéo où on l'aperçoit possède des codes-couleurs particuliers).

Il possède deux très gros revolvers. Il fume un cigare qu'il allume avec la gâchette de son arme. Il peut placer deux gros canons à ses bras, capables de tirer de petites balles ou des gros missiles. Il peut également sortir des lames de ces armes.

Travis le définira de « mec super cool ». Il se fera tuer par Travis à la suite d'un contrat donné par Sylvia, le faisant entrer dans la course à la première place.
Helter Skelter a été quasi entièrement retiré du scénario du jeu, se contentant d'une très courte apparition en introduction. Cependant à l'origine le combat entre lui et Travis était entièrement présent dans le jeu sous forme de cinématique. Cependant la première bande-annonce du jeu présente l'intégralité de ce combat, il n'est donc pas perdu.

N°10-Death Metal 
Death Metal, de son vrai nom Baron Townsend a de longs cheveux roux porte un grand tatouage représentant un démon sur le dos. Âgé de 55 ans, il maitrise un Beam Katana rétractable, de marque Orange Computer connu sous le nom officiel de Orange II. Il aime la tranquillité et pense souvent au paradis et à l'enfer. Son combat contre Travis a lieu dans sa grande demeure.

Il est entre autres capable de se dédoubler en trois, dont un seul d'entre eux (le vrai) possède la puissance originelle.

Quand Travis le bat il assume sa défaite et lui demande de toujours respecter la voie de l'assassin. Cependant ce dernier ne l'écoute pas et lui tranche la tête. Sylvia qui arrivera prendra en photo ce qu'il reste de lui avec un petit sourire.

N°9-Dr.Peace 
Le Dr.Peace (de son vrai nom Pastel Brankino), est un policier corrompu. C'est un personnage comportant de grandes similitudes avec Revolver Ocelot (notamment le physique et son point faible: le temps de rechargement). Âgé de 50 ans, il manie des révolvers modifiés, dont la poignée en corne de buffle des Indes portant ses initiales ainsi que des flammes gravés. Il a toujours rêvé de chanter dans un stade (ce qu'il réalisera à quelques secondes de son match avec Travis). Quand Travis le rencontre au stade de baseball il lui parle et lui dit qu'il a une fille nommée Jennifer avec qui il a des rapports très difficiles. Il est allé avec elle au restaurant peu de temps avant le duel, avec l'argent que Travis avait versé à l'UAA.

En se concentrant il peut tirer une unique balle qui consomme les six contenues dans le pistolet. Cette balle est d'une puissance extrême.

Battu, Dr.Peace s'écroulera. Travis lui mettra le micro sous la main, et ses derniers mots seront pour sa fille Jennifer.

N°8-Shinobu 
Shinobu (de son vrai nom Scarlett Jacobs) est lycéenne de 18 ans spécialisée dans l'art du sabre. Elle a la peau foncée et des cheveux blancs ornée d'une fleur bleue. Elle est habillée de l'uniforme du lycée et son sabre est orné de divers accessoires mignons. Elle pense que Travis a tué son père et souhaite le venger. Travis la trouvera dans le lycée de Santa Destroy juste avant qu'elle exécute ses camarades de classe. Elle lui demandera d'attendre dans le couloir. Puis, une fois son travail achevé, elle lui demande de le suivre jusqu'à un endroit où ils ne seraient pas dérangés. Arrivés à destination, elle le qualifie de gentleman pour ne pas l'avoir attaquée par derrière. Mais elle s'énerve en découvrant son Beam Katana et croit avoir l'assassin de son père devant elle.

Shinobu est très rapide. Elle peut lancer une attaque d'énergie à distance nommé Beam Sword de couleur rose. Elle possède une prise d'exécution qui tue d'un coup Travis dans laquelle elle lui assène de nombreux coups de sabre de tous les côtés.

Vaincue, elle ordonne à Travis de la tuer mais celui-ci refuse. Il dira à Sylvia que son seul but est d'affronter des gens puissants et qu'il la tuera une fois devenue adulte et plus puissante.

Elle intervient lors du combat contre Jeanne, sauvant Travis d'une mort certaine, et l'appelant désormais "Maître".

N°7-Destroyman 
Destroyman porte un costume bleu et rouge très collant (semblable à un costume de super héros). Il a 28 ans et c'est un adversaire fourbe n'hésitant pas à utiliser la pitié ou l'honneur de son adversaire pour l'attaquer. Quand Travis le rencontre dans l'atelier de réalisation de films de la ville il vient de tuer des dizaines de personnes en répandant leur sang partout. Il a alors l'air très humble et demande à Travis de se retourner afin de se changer. À peine ce dernier s'est-il tourné que deux rayons le frôle de peu, lancés par Destroyman qui s'est déjà changé. Alors que Travis fonce sur lui il l'interrompt afin de lui demander qu'ils se serrent la main, "en signe d'entente mutuelle". Alors qu'ils se serrent la main Destroyman électrocute Travis avant de lui faire un enchaînement dévastateur. Cependant ce dernier n'est pas mort et le combat commence.

La force de Destroyman réside en son armure très puissantes. Il peut lancer plusieurs rayon, dont un en continu très puissant. Il use de câbles pour s'envoler.

Alors que Travis le transpercera avec son épée il implorera sa pitié. Cependant dès que Travis se rétracte, il se retourne et enclenche des mitraillettes intégrées à son armure. Touchdown le tue alors d'un coup vertical.

N°6-Holly Summers 
Holly Summers a des cheveux noirs coupés court et des vêtements aux couleurs militaires. Elle porte une prothèse à la jambe gauche. C'est une spécialiste en explosifs. Travis la rencontre sur la plage de Santa Destroy. Alors qu'il arrive elle commence à parler avec lui de sa conception de la mort, mais ce dernier en a marre et fonce vers elle avant de tomber dans une fosse qu'elle a creusée. Elle fait alors tomber dedans une grenade qui le fait exploser, aussitôt suivie de trois autres. Finalement Travis se relève et le combat commence.

Le joueur doit faire attention aux fosses cachées dans le sable. S'il tombe dans une fosse (déjà découverte ou non) Holly lance une grenade dedans et il n'a que peu de temps pour en sortir. Elle se bat avec une pelle et peut lancer des missiles.

Elle est vaincue mais Travis, se refuse à la tuer. Elle lui apprend alors qu'un tueur vaincu doit mourir et se met une grenade dans la bouche avant de la dégoupiller. Travis enlace son corps dans ses bras en exprimant sa désolation. Il demandera finalement à Sylvia son nom. Il emmènera son corps jusqu'à une fosse et placera le corps dedans en disant "j'aimais ton âme."

N°5-Letz Shake 
Letz Shake a des cheveux rouges et porte un pagne. Il a 22 ans et est le chanteur d'un groupe punk.
Il est accompagné d'un robot géant avec un immense cerveau, le Dr. Shake, qui était auparavant la propriété de l'armée des États-Unis. Travis le rencontre sur une route autour de laquelle se trouvent plusieurs éoliennes.

Le joueur n'apprendra pas grand chose de Letz Shake puisqu'un jeune inconnu nommé Henry viendra éliminer l'assassin juste avant que le combat entre Travis et lui ne commence, alors que Letz Shake venait de finir de charger la puissance de son robot. Le numéro 5 n'aura rien le temps de faire et son robot et lui sont détruits en même temps.

N°4-Harvey Moiseiwitsch Volodarski 
Plus couramment appelé Harvey Volodarski, Harvey Moiseiwitsch Volodarski est un magicien. Il porte des vêtements blancs et un masque cachant ses yeux. Il est Juif.

Travis vient au rendez-vous fixé par Sylvia pour assister au spectacle de Harvey avec ses deux assistantes dans un théâtre et tous deux sont très impressionnés par les tours que leur montre l'assassin. Harvey choisit alors un membre du public pour venir avec lui et cela tombe sur Travis qui en sera fou de joie (alors qu'ils n'étaient que deux dans la salle). Travis sera accroché à un X géant et dira à Harvey qu'il le tuera tandis qu'une gigantesque tronçonneuse alla vers lui. Cependant Travis disparaitra et réapparaîtra son beam katana allumé.

Harvey a la capacité de disparaitre dans un nuage de fumée violette. Il peut également renverser l'écran à l'envers pour gêner le joueur. Il possède une prise très puissante si elle réussit visant à enfermer Travis dans une boite. Cependant si le joueur secoue le Wiimote ou le Nuchuk assez de fois Travis disparaitra de la boite et réapparaitra en saluant le public aux côtés de Harvey.

Travis lancera son Beam Katana vers Harvey et lui crèvera les yeux. Cependant ce dernier ne comprend pas et croit que les lumières ont été éteintes (il se plaindra de ne pas pouvoir faire son numéro dans le noir). Ses assistantes, visiblement plus motivées par le spectacle que par la vie de leur patron, l'attacheront au X auquel était attaché Travis en enclencheront la tronçonneuse qui descends vers lui. Le rideau se ferme au moment où se fait entendre le cri d'agonie du magicien. Travis et Sylvia prendront le micro pour s'adresser au public (imaginaire). On verra derrière eux le masque de Harvey tombé à terre et taché de sang.

N°3-Speed Buster 
Speed Buster est une vieille dame de 76 ans portant un grand chapeau noir. Elle a du poids et les lèvres pulpeuses agrémentées de rouge à lèvres. Sylvia la qualifie de "sorcière". Travis la combat dans une ville abandonnée, Speed City.

Elle ne se bat pas directement et utilise une arme à feu gigantesque avec un canon faisant bien une dizaine de mètres. Quand Travis arrive sur le lieu du combat il tombe sur Thunder Ryu qui se bat contre elle. Il lui dira de ne pas intervenir mais ne peut rien faire face au rayon de Speed Buster et meurt. Travis criera vers Speed Buster (qui se trouve à très grande distance) pour lui demander si elle est bien l'assassin numéro 3. Cette dernière dira ne rien entendre et préparera son arme pendant ce temps (a-t-elle réellement mal entendu où était-ce un prétexte pour se préparer ?). Enfin quand il aura fini par hurler sa question elle lui répondra à l'affirmative. Elle prétend que les hommes sont tous ignorants et le combat débute.

Le combat contre Speed Buster est différent des autres puisqu'il ne s'agit pas d'un combat direct: le joueur doit progresser vers son ennemi tout en évitant le gigantesque rayon lancé par son arme en se mettant à l'abri sur les côtés (ou l'attendent parfois de l'énergie ou des ennemis). S'il est touché le joueur doit appuyer sur A de nombreuses fois pour résister à l'attaque. Cependant cela décharge le Beam Katana et si Travis est touché avec son arme déchargée il ne peut rien faire et est propulsé par le rayon vers le tout début du combat (le point le plus éloigné d'elle). Enfin le joueur peut faire tomber un réverbère qui tombe sur un autre, provoquant une réaction en chaîne qui finit par le court-circuit du canon de la vieille dame. Le joueur peut donc aller en toute tranquillité rejoindre l'assassin sans crainte.

Speed Buster étant uniquement forte en combat à distance, elle ne peut rien faire quand Travis tranche son canon dans le sens de la longueur et arrive jusqu'à elle. Elle l'embrassera en disant qu'il s'agit d'un "cadeau" et lui dira "Adieu". Travis répondra "Bonne Nuit" et la tuera d'un coup d'épée.

N°2-Bad Girl 
Bad Girl est une jolie jeune fille de 23 ans aux longs cheveux blonds habillée comme une poupée ayant une grande tendance à tuer des gens, dont ses hommes. Travis la rencontre dans le sous-sol du stade de baseball, où elle habite. Elle est équipée d'une batte de baseball. Quand Travis la rencontre elle est en train de donner des coups de batte dans ses hommes (des clones), agenouillés sur un tapis roulant qui les fait défiler à la chaine. Quand Travis arrive elle arrête de s'en prendre à ses hommes pour aller prendre une bière dans son frigo. Elle demandera si Travis s'il en veut une mais il refusera. Elle lui expliquera qu'elle a beau tuer, elle n'est jamais rassasiée... Travis dira qu'elle n'est pas un assassin mais un monstre assoiffé de sang et elle lui répondra "quelle différence ?" en jetant sa bière finie. Le combat entre elle et Travis commence alors.

Bad Girl se bat avec sa batte. Elle donne de grands coups avec, mais un coup de haut en bas la rends vulnérable durant un moment. Elle peut également aller près du tapis roulant pour envoyer ses hommes vers Travis à coup de batte. Au bout d'un moment sa batte s'enflamme et elle devient plus puissante.

Bad Girl se met aussi parfois à pleurer par terre après avoir reçu une série de coups. Le joueur doit alors observer sa position: si elle met ses deux mains devant son visage, alors il peut attaquer sans crainte pour profiter de l'occasion. Cependant si elle garde une main sur sa batte le joueur doit à tout prix se tenir éloigné d'elle car elle fait semblant et sautera sur lui pour le rouer de coups. Si le joueur est pris dans cette prise, il ne peut que regarder Bad Girl à genoux marteler Travis à coups de batte jusqu'à ce qu'il meure.

Même avec le Beam Katana de Travis dans le corps, Bad Girl continue de se battre. Elle mettra Travis à terre et commencera à lui asséner de puissants coups de batte quand il avouera sa défaite et abandonnera en disant qu'elle a gagné. Toujours les jambes écartées sur lui, elle dira alors avec une lueur folle dans le regard "oui, j'ai gagné... Je ne perdrai jamais!" et mourra alors de ses blessures, s'étendant raide sur Travis. 
Ce dernier gagnera donc la seconde place.

N°1-Dark Star 
Le numéro 1 qui se nomme Dark Star est un homme équipé d'une armure noire. Il porte un barbe bleue et possède une amulette de laquelle il peut faire sortir un dragon spectral. Il vit dans un grand château entouré d'une forêt dense dans laquelle il est très facile de se perdre.
Respirant bruyamment sous son armure, c'est une lointaine parodie de Dark Vador.
Il connait beaucoup de choses du passé de Travis et lui dira qu'il est son père, en lui disant de souvenir du jour de la mort de ses parents. Cherchant dans sa mémoire, Travis se souviendra alors de l'assassin de ses parents: Jeane, sa demi-sœur.

À peine a-t-il dit ces mots qu'il est tué par Jeanne d'un coup par derrière qui lui traversera les parties genitales.

Ermen Palmer 

Ermen Palmer attaque Travis alors qu'il est sans défense au toilettes. Il l'appelle "monsieur numéro 1", ce qui semble indiquer qu'il en veuille à son grade. Il est probablement le nouveau numéro 2 (et donc probablement aussi l'ancien numéro 12 qui a monté en grade en même temps que Travis).
Si dans la fin normale le jeu s'arrête sur son arrivée dans la vraie fin il meurt tué par Henry.

Il a été créé en référence à hommage à Garcian Smith et à Emir Parkreiner du jeu Killer7

Personnages neutres

Naomi 
Naomi est une mécanicienne de génie et une fabricante d'armes, elle crée des Beam Katanas pour Travis (notamment grâce aux pièces qu'il apporte) et les lui vends. Elle a également créé le nitro de la moto de Travis.

Elle le qualifie d'Otaku à la manière d'une insulte, ce qui semble indiquer qu'elle n'aime pas ce genre de personnes. Elle lui confie que sa vie sentimentale ne va pas.

Randal Lokilov 
Randal Lovikov est un homme qui passe tout son temps dans un bar de Santa Destroy. Il lui apprend des techniques en échange de Lokikov Balls, des balles de football américain dispersées dans la ville. Il lui enseigne alors des techniques nommées à partir des noms des personnalités de Smith, le personnage principal de Killer7.

Le doubleur Fred Tatasciore qui double Lokilov, est aussi la voix de Dr. Shake, le robot de Letz Shake.

Bishop Shidux 
Bishop Shidux est le seul ami de Travis et le propriétaire d'un magasin de DVD et de jeux vidéo. Il n'est pas très offusqué par le fait que son ami soit un assassin et lui apporte même sa moto lorsqu'il l'appelle.

Sa petite amie lui a envoyé le mot "meurs" en continu par téléphone et il pense qu'il a tout le temps de la malchance. Il est très déçu par sa carrière professionnelle. Celui-ci sera assassiné dans No More Heroes: Desperate Struggle et Travis cherchera à venger la mort de celui-ci en éliminant Jasper Batt Jr, le commanditaire du meurtre.

Jeanne 
Jeanne est une petite chatte, animal de compagnie de Travis. Il l'a surement appelée ainsi en souvenir de son ancienne petite amie. Elle suivra Travis quand il se rendra vers son combat contre Speed Buster.

No More Heroes
No More Heroes, liste des personnages de